Ле́в Нау́мов:
 Наумов, Лев Александрович (род. 1982) — российский писатель, драматург, режиссёр.
 Наумов, Лев Николаевич (1925—2005) — советский и российский пианист, композитор и педагог.